Кристина Младенович и Даниэль Нестор — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Ярмила Гайдошова и Мэттью Эбден — защищали свой титул, но уступили в полуфинале.

Общая информация 
Даниэль Нестор три из своих чётырёх титулов на соревнованиях серии выигрывает на австралийском призе.

Посев 

  Анна-Лена Грёнефельд /  Александр Пейя (Второй раунд)
  Катарина Среботник /  Рохан Бопанна (Четвертьфинал)
  Лизель Хубер /  Марсело Мело (Первый раунд)
  Андреа Главачкова /  Максим Мирный (Второй раунд)

<ol start="5">
  Анабель Медина Гарригес /  Бруно Соарес ''(Четвертьфинал)
  Саня Мирза /  Хория Текэу (Финал)
  Квета Пешке /  Марцин Матковский ''(Второй раунд)
  Елена Веснина /  Махеш Бхупати (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Ярмила Гайдошова /  Мэттью Эбден (Полуфинал)  Оливия Роговска /  Джон-Патрик Смит (Первый раунд)  Арина Родионова /  Ник Кирьос (Первый раунд)  Сторм Сандерс /  Крис Гуччоне (Первый раунд)  Донна Векич /  Танаси Коккинакис (Первый раунд)  Айла Томлянович /  Джеймс Дакворт (Первый раунд)''

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые